Антонов Олександр Антонович — Герой Радянського Союзу
 Антонов Олександр Іванович — радянський партійний діяч
 Антонов Олександр Миколайович — український військовик
 Антонов Олександр Павлович — радянський актор
 Антонов Олександр Степанович — керівник селянського повстання у Тамбовській губернії